Thomas Quinlan ist der Name folgender Personen:

* Thomas Quinlan (Impresario) (1881–1951), britischer Impresario 
 Thomas F. Quinlan (1896–1970), irischer Geistlicher, Bischof von Chuncheon